Festival Olímpico de Verão foi um evento poliesportivo organizado anualmente pelo Comitê Olímpico Brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Realizado entre 1995 e 1999, reunia atletas para disputar eventos de várias modalidades esportivas durante o período de vigência do verão. Em 1997, o evento não foi realizado devido a problemas financeiros. 
Em 1995, durante o festival, ocorreu a primeira competição oficial no Brasil de handebol de areia.http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/areia-verde-e-amarela/283445

Em 1999, o Festival teve competições de esgrima, karatê, taekwondo, judô, handebol de areia, futsal, futevôlei e jiu-jitsu. Naquele ano, a XI Copa Brasil de Espada foi disputada dentro do evento, bem como o II Campeonato pan-americano de Beach handball. 

Competições desportivas do Rio de Janeiro
Eventos multidesportivos sediados no Brasil